Milan Lutonský (* 10. srpna 1993 Rybníček) je český fotbalový záložník a mládežnický reprezentant, momentálně působící v druholigovém klubu SK Líšeň

Klubové statistiky

Odkazy

Externí odkazy 
 
 Hráčský profil FC Zbrojovka Brno
 Hráčský profil Livesport
 Gól kola Synot liga

Čeští fotbalisté
Fotbaloví záložníci
Fotbalisté FC Zbrojovka Brno
Narození 10. srpna
Narození v roce 1993
Narození v Brně
Žijící lidé
Muži
Fotbalisté SK Líšeň